Leisteen, een bepaald metamorf gesteente
 Dakleien of leien, individuele overlappende elementen van een dakbedekking, aanvankelijk gemaakt uit leisteen.
 De Leien, een reeks straten in het centrum van de Belgische stad Antwerpen
 De Leijen (meer), een meer in de Nederlandse provincie Friesland, gelegen tussen Oostermeer (Eastermar) en Opeinde (De Pein)